Steve Austin puede referirse a:

 Steve Austin: actor y exluchador profesional (1964-), también conocido por su apodo "Stone Cold" Steve Austin.
 Stephen F. Austin (1793-1836): el "Padre de Texas".
 Steve Austin (superhéroe): personaje de la serie de televisión estadounidense El hombre nuclear o El hombre de seis millones de dólares.
 Steve Austin (atleta) (1951-): corredor australiano de larga distancia
 Steve Austin (locutor de Australia) (1960-): locutor australiano de radio y televisión.
 Steve Austin (músico) (1966-): cantante y guitarrista estadounidense, miembro de la banda de hard rock Today is the Day.
 Steve Austin (entrenador de perros): adiestrador australiano de perros.
 Steven Kent Austin: actor, productor y cineasta estadounidense de películas de bajo presupuesto.